Риволи — многозначный термин. Может означать:
  — залив.
 Риволи — итальянская коммуна в Метрополии города Турин в Пьемонте.
 Битва при Риволи — эпизод итальянской кампании генерала Бонапарта 1796—1797 годов.
 Риволи — улица в Париже.
  — городок в округе Мерсер, штат Иллинойс, США.
 Риволи, Паулина (1825—1881) — примадонна Варшавской польской оперы.
  (род. 1957) — профессор финансов и международного бизнеса Джорджтаунского университета.